Виченца — многозначное слово.

 Виченца — город в Италии.
 Виченца — провинция в Италии.
 Виченца — женский баскетбольный клуб из одноименного города.
 Виченца — итальянский футбольный клуб из города Виченца.
 — итальянский футбольный клуб из города Виченца.